Orne ist ein geographischer Name

 Orne, 170 km langer Zufluss zum Ärmelkanal in Frankreich
 Département Orne, nach dem Fluss benanntes Verwaltungsgebiet in Frankreich
 Orne (Ορνέ), Ort in der Gemeinde Agios Vasilios auf Kreta, Griechenland
 
Name weiterer Flüsse in Frankreich:
 Orne (Mosel), linker Nebenfluss der Mosel
 Orne Saosnoise, linker Nebenfluss der Sarthe
 Orne Champenoise, rechter Nebenfluss der Sarthe

Orne ist ein Familienname:
 Martin T. Orne (1927–2000), austro-amerikanischer Psychologe und Hypnotherapeut

Sonstiges:
 Orne Harbour, Bucht an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika
 Orne-Inseln, Inselgruppe vor der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Ornes